Pong — серия игровых приставок производства Atari, выпускалась с 1975 по 1977 год. Приставки продавались под марками Atari и Sears Tele-Games.

История 
В 1973 году инженер Atari Гарольд Ли предложил создать домашнюю версию игрового автомата Pong. Разработка приставки под кодовым названием Darlene была начата в начале 1974 года тремя конструкторами: Гарольдом Ли, Аланом Алкорном и Бобом Брауном, — и в конце года консоль была создана. Однако в связи с падением спроса на Magnavox Odyssey продавцы не хотели распространять приставку Atari. В конце концов был подписан договор с Sears на поставку 150 тысяч консолей к Рождеству 1975 года для продажи под маркой Tele-Games, принадлежащей Sears. Продажи были высокими (в некоторых магазинах покупатели стояли в очередях несколько часов), и в 1976 году Atari выходит на рынок под собственной торговой маркой. За два года (1976—1977) Atari создает и выпускает несколько модификаций приставки как под собственной маркой, так и под маркой Sears. Кроме того, компания начинает производить приставки других типов — гоночные и пинбольные. Выпуск всех этих игровых систем был прекращен в конце 1977 года, когда Atari представила свою консоль второго поколения — Atari 2600.

Характеристики 
В основе игровой приставки Pong лежит один (реже - два) чип, который обрабатывает графику и звук, принимает и расшифровывает сигналы, поступающие с контроллеров, а также отвечает за действия виртуального оппонента в игре человека против приставки (у тех модификаций, которые поддерживали такой режим).

Управление производится с помощью контроллеров типа paddle. Контроллеры могут быть жестко закреплены на корпусе приставки либо быть проводными (зависит от конкретной модификации). Кроме того, иногда используется гибридный способ крепления — на корпусе есть специальные посадочные места под контроллеры, но сами контроллеры — проводные. Существуют модификации как с двумя, так и с четырьмя paddle, при этом в последнем случае два из них могут быть отсоединяемыми.

К телевизору приставка подключается через стандартный антенный разъем.

Модификации

Модификации, выпущенные под маркой Atari

Модификации, выпущенные под маркой Tele-Games

Примечания

См. также 
 Pong (игра) и Игровая система Pong-типа
 Первое поколение игровых систем
 Magnavox Odyssey
 Coleco Telstar
 История компьютерных игр

Ссылки 
 Pong-Story, один из самых объемлющих сайтов о Pong.
 Статья о Pong на сайте The Dot Eaters, история разработки игры и приставки Pong
 Музей видеоигр Classic Gaming
 Atari Pong на сайте Atari Museum

Игровые приставки
Atari
История компьютерных игр